Barát József
Barát József (1934–2019) meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke (1981–1990)
Barát József (1940–) grafikusművész, karikaturista
Barát József (1952–) újságíró
Baráth József
 Baráth József (1964) élelmiszeripari vegyészmérnök